Агнанда — греческий топоним. Может означать:

  — село в общине Кендрика-Дзумерка в Эпире.
 Агнанда (Элида)d — село в общине Илида на Пелопоннесе.